Holstenius är ett efternamn som burits av bland andra:

 Gabriel Holstenius
 Lucas Holstenius

Se även 

 Holstenius, släkt

Efternamn